Эрнст Гюнтер Ханзинг (; 15 июня 1929, Киль — 31 января 2011) — немецкий художник.

Жизнь и творчество 
В 1951 году начинает обучение художественному мастерству в ателье Фернана Леже в Париже, находится длительное время под сильным влиянием стиля этого мастера. С 1958 года Ханзинг обращается к портретному искусству и создаёт портреты Ханса Хенни Янна (1958), Конрада Аденауэра (1963), кардинала Йозефа Фрингса (1964), Шарля де Голля (1969), пап Павла VI (1970) и Иоанна Павла II, Матери Терезы, президента ФРГ Вальтера Шееля, канцлеров Вилли Брандта, Людвига Эрхарда, Гельмута Коля, кинорежиссёра Дэвида Лина, Марка Шагала, Франсуа Миттерана, скрипачки Анне-Софи Муттер и других.

Кроме этого, Ханзинг пишет целую серию абстрактных картин (например, «Планета и крест») и работает над созданием церковных витражей, позволяющим дать высокую оценку его владению религиозной художественностью.

Награды 
 Большой приз города Нью-Йорк в категории «Портрет»
 Художественная премия земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ)
 Почётный профессор искусств университета г. Кёльн
 Командорский Крест Ордена св. Григория
 Крест за Заслуги 1-го класса (ФРГ)

Выставки 
Выставки художника проходили в следующих городах: Берлин, Рим, Париж, Нью-Йорк, Гамбург, Кёльн, Монте-Карло, Флоренция, Базель, Бонн, Констанц, Киль, Шлезвиг, Ганновер, Фленсбург и др.

Источники 
 Enzyklopädie des Wissens Bd.5, Köln 1990.
 Anton Henze: Ernst Günter Hansing. Verlag: Bongers 1976 ISBN 3-76470-286-9
 Ellen Redlefsen: Ernst Günter Hansing in Schleswig-Holstei. Verlag: Schleswiger Druck- und Verlagshaus, Schleswig 1979 ISBN 3-88242-047-2
 Wilfried Hansmann, Hans Nitsche: Ernst Günter Hansing — Menschenbild und Abstraktion. Verlag: Wienand Verlag 1997 ISBN 3-87909-492-6
 Wilfried Hansmann, Hans Nitsche: Die Päpste Paul VI. und Johannes Paul II. in Bildnissen von Ernst Günter Hansing. Mit Texten von Joachim Kardinal Meisner und Erzbischof Karl-Josef Rauber. Herausgegeben vom Freundeskreis Ernst Günter Hansing e.V. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2006 ISBN 3-88462-239-0
 Wilfried Hansmann, Hans Nitsche: Die Kölner Erzbischöfe Josef Kardinal Frings, Joseph Kardinal Höffner, Joachim Kardinal Meisner in Bildnissen von Ernst Günter Hansing. Mit Texten von Altbischof Hubert Luthe, Weihbischof Manfred Melzer und Dompropst Norbert Feldhoff. Herausgegeben vom Katholisch-Sozialen Institut der Erzdiözese Köln, Bad Honnef, in Verbindung mit dem Freundeskreis Ernst Günter Hansing e.V. ISBN 3-88462-262-5
 Wilfried Hansmann, Paul B. Wink: Konrad Adenauer in Bildnissen von Ernst Günter Hansing. Mit Texten von Anneliese Poppinga und Elisabeth Noelle. Herausgegeben vom Freundeskreis Ernst Günter Hansing e.V. Wernersche Verlagsgesellschaft 2009 ISBN 3-88462-283-8

Примечания

Ссылки 
 Сайт Эрнста Гюнтера Ханзинга

Современные художники Германии
Художники-портретисты Германии
Художники-абстракционисты